Джокьякарта — наввание нескольких географических объектов в Индонезии:
 Джокьякарта — город, столица султаната Джокьякарта, административный центр особого округа Джокьякарта.
 Джокьякарта — историческое государство, вошедшее в 1950 году в состав Индонезии как одноимённый особый округ.
 Джокьякарта — административная единица в составе Индонезии, по статусу приравненная к провинции.